Sinfonía n.º 19 puede referirse a:

Sinfonía n.º 19 (Mozart)Sinfonía n.º 19 (Haydn)